Highland é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Highland (Ohio)
 Condado de Highland (Virgínia)

Desambiguação

fr:Highland#Comtés